Аљенде Бахо 2. Сексион има више значења:

 Аљенде Бахо 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аљенде Бахо 2. Сексион, Сан Дијего (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику